

Austria 
 Chiesa di San Michele a Vienna

Belgio 
 Chiesa di San Michele a Gand
 Chiesa di San Michele a Lovanio

Francia 
 Chiesa di San Michele – chiesa a Murato in Corsica

Germania 
 Chiesa di San Michele ad Amburgo
 Chiesa di San Michele a Berlino
 Chiesa di San Michele a Hildesheim
 Chiesa di San Michele a Monaco di Baviera

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Michele a Atessa

Campania 
 Chiesa del Santissimo Salvatore e San Michele a Castellammare di Stabia

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Michele a San Michele Tiorre, frazione di Felino
 Chiesa di San Michele a Ferrara
 Chiesa di San Michele a Frassinara, frazione di Sorbolo Mezzani
 Chiesa di San Michele a Mezzano Superiore, frazione di Sorbolo Mezzani
 Chiesa di San Michele a Parma
 Chiesa di San Michele a Roccalanzona, frazione di Medesano

Friuli-Venezia Giulia 
 Chiesa di San Michele a Chiopris
 Chiesa di San Michele Arcangelo a Savorgnano, frazione di Povoletto 
 Chiesa di San Michele dei Pagani a Trasaghis
 Chiesa di San Michele Arcangelo a Trivignano Udinese

Lombardia 
 Chiesa di San Michele di Almè
 Chiesa di San Michele a Bedulita
 Chies di San Michele di Bergamo
 Chiesa di San Michele di Breno (Sono visibili solo i ruderi)
 Chiesa di San Michele di Cremona
 Chiesa di San Michele di San felice al Lago frazione di Endine Gaiano
 Chiesa di San Michele a Leffe
 Chiesa di San Michele a Monza
 Chiesa di San Michele di Monzambano
 Chiesa di San Michele a Parabiago
 Chiesa di San Michele di Pavia
 Chiesa di San Michele di Colarete frazione di Valgoglio
 Chiesa di San Michele a Vigevano

Marche 
 Chiesa di San Michele a Serra de' Conti

Piemonte 
 Chiesa di San Michele di Casale Monferrato
 Chiesa di San Michele di Cortemilia
 Chiesa di San Michele e San Pietro a Felizzano 
 Chiesa di San Michele di Oleggio
 Chiesa di San Michele a Riva Valdobbia
 Chiesa di San Michele a San Michele Mondovì
 Chiesa di San Michele in Insula di Trino
 Chiesa di San Michele a Torino

Puglia 
 Chiesa di San Michele a Modugno
 Chiesa di San Michele a Taranto

Sardegna 
 Chiesa di San Michele a Alghero
 Chiesa di San Michele a Banari
 Chiesa di San Michele a Cagliari
 Chiesa di San Michele a Collinas
 Chiesa di San Michele a Esterzili
 Chiesa di San Michele a Ghilarza
 Chiesa di San Michele a Iglesias
 Chiesa di San Michele a Nurri
 Chiesa di San Michele a Sassari
 Chiesa di San Michele  a Villasalto
 Chiesa di San Michele di Plaiano di Sassari
 Chiesa di San Michele a Siddi

Sicilia 
 Chiesa e convento di San Michele a Caltanissetta
 Chiesa di San Michele a Mazara del Vallo
 Chiesa di San Michele a Savoca

Toscana 
 Chiesa di San Michele di Arezzo
 Chiesa di San Michele di Bagni di Lucca
 Chiesa di San Michele a Luicciana a Cantagallo in provincia di Prato
 Chiesa di San Michele di Capoliveri
 Chiesa di San Michele a Comeana di Carmignano in provincia di Prato
 Chiesa di San Michele di Carrara
 chiesa di San Michele  a Camaiore
 Canonica di San Michele a Rencine a Castellina in Chianti
 Chiesa di San Michele a Corsanico, frazione di Massarosa
 Chiesa di San Michele a Crespina
 Chiesa di San Michele di Fabbriche di Vallico
 Chiesa di San Michele a Fibbialla, frazione di Pescia
 Chiesa di San Michele a Greve in Chianti
 Chiesa di San Michele di Grosseto
 Chiesa di San Michele di Lucca
 Chiesa di San Michele in Escheto di Lucca
 Chiesa di San Michele in Foro di Lucca
 Chiesa di San Micheletto di Lucca
 Collegiata di San Michele di Lucca
 Chiesa di San Michele a Massa Marittima
 Chiesa di San Michele di Massarosa
 Chiesa di San Michele di Montalcino in Toscana
 Chiesa di San Michele di Laterina Pergine Valdarno
 Chiesa di San Michele a Orciano Pisano
 Chiesa di San Michele di Ortignano Raggiolo
 Chiesa di San Michele di Pitigliano in Toscana
 Chiesa di San Michele a Ponzano, nel comune di Barberino Val d'Elsa
 Chiesa di San Michele di Sestino
 Chiesa di San Michele di Villa Basilica (Lucca)

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Michele a Bressanone
 Chiesa di San Michele a San Candido

Umbria 
 Chiesa di San Michele a Bevagna
 Tempio di Sant'Angelo a Perugia

Veneto 
 Chiesa di San Michele ad Arcé, frazione di Pescantina
 Chiesa di San Michele a Belfiore (detta anche "Santuario della Madonna della Strà")
 Oratorio di San Michele a Padova

Romania 
Chiesa di San Michele a Cluj-Napoca

Spagna 
 Chiesa di San Michele (Cordova) a Cordova
 Chiesa di San Michele (Murcia) a Murcia
 Chiesa di San Michele a Montagut i Oix

Svizzera 
 Chiesa di San Michele ad Arosio
 Chiesa di San Michele a Bignasco, frazione di Cevio
 Chiesa di San Michele a Brusino Arsizio
 Chiesa di San Michele a Cavigliano, frazione di Terre di Pedemonte
 Chiesa di San Michele a Giornico
 Chiesa di San Michele a Palagnedra, frazione del comune di Centovalli
 Chiesa di San Michele a Sementina

Pagine correlate 
 San Michele (disambigua)
 Chiesa della Dedicazione di San Michele Arcangelo
 Chiesa di San Michele Arcangelo
 Abbazia di San Michele
 Basilica di San Michele
 Cappella di San Michele
 Cattedrale di San Michele Arcangelo
 Eremo di San Michele
 Oratorio di San Michele
 Pieve di San Michele